Aquesta llista de partits de la selecció catalana de futbol presenta els partits jugats des de l'inici de l'activitat de la selecció fins a l'actualitat. Els partits són jugats contra clubs privats i seleccions nacionals o regionals.

Història en breu 

 El primer partit de la selecció es va jugar el 6 d'abril de 1904 contra la tripulació del vaixell anglès Cleopatra.
 La Federació Catalana de Futbol va commemorar, el maig de 2008, el partit número 200 de la selecció.
 La selecció ha tingut una molt variada activitat al llarg dels seus 118 anys d'història; així, l'any amb més partits disputats va ser el 1934, amb 11, seguit del 1915 i el 1931 amb 10.
 Des del 1997 ha participat en 1 o 2 partits cada any ininterrompudament, llevat del 2012, el 2017 i el 2018, que no en va disputar cap, i el 2020 i el 2021, cancel·lats a causa de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.
 Per dècades, les més actives van ser les dels anys 1930 (52 partits), els 1920 (46) i els 1910 (36).
 Per contra, des de 1977 fins a 1989 no va jugar cap partit.
 Un partit, en 23 febrer de 1950, va ser jugat amb la selecció amb el nom de Països Catalans.

 Font dels partits 1–207:

Selecció de Barcelona 
El franquisme va promoure aquests partits amb el nom de selecció de Barcelona però públic, premsa i jugadors sabien tots que en realitat estaven engrossint el palmarès de la selecció catalana de futbol.

Selecció de Catalunya-Llevant 

Posteriorment, el 1954 es va tornar a jugar un partit de la selecció de Catalunya-Llevant amb valencians i principatins units.

Referències

Bibliografia

Vegeu també 
 Seleccions esportives catalanes
 Selecció de futbol de Catalunya
 Selecció de futbol dels Països Catalans

 
Llistes d'esport